Чамнидаг - гора в Криму.
 Чамни-Бурун - назва гір в Криму.